Зеленога́йский се́льский сове́т — административно-территориальные единицы Украины:

 Зеленогайский сельский совет — Васильковский район, Днепропетровская область.
 Зеленогайский сельский совет — Томаковский район, Днепропетровская область.
 Зеленогайский сельский совет — Витовский район, Николаевская область.
 Зеленогайский сельский совет — Залещицкий район, Тернопольская область.
 Зеленогайский сельский совет — Новоселицкий район, Черновицкая область.